Ласковский — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Ласковский, Влодзимеж (1886—1940) — блаженный Римско-католической церкви, священник, мученик.
 Ласковский, Иван Фёдорович (1799—1855) — русский композитор, пианист.
 Ласковский, Казимеж (1899—1961) — польский спортсмен и военный, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Ласковская 
 Ласковская, Мария (более известна под фамилией Мирская; 1888—1945) — польская актриса театра и кино.

Топоним 
 Ласковский — посёлок, Рязанский район, Рязанская область, Россия

См. также 
 Ляшковская, Елена Константиновна